У Радехівському районі Львівської області нараховується 45 пам'яток архітектури.

Джерело
Перелік пам'яток Львівської області 

Радехівськ
Радехівський район
Пам'ятки Радехівського району